Orionina är ett släkte av kräftdjur. Orionina ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Orionina